Por A Bela Adormecida pode estar à procura de:
 A Bela Adormecida, conto de fadas
 A Bela Adormecida (ballet), balé de Tchaikovsky
 A Bela Adormecida (filme), filme de Walt Disney baseado no conto de fadas
 Briar Beauty, filha da Bela Adormecida do desenho Ever After High

Desambiguações de cinema